Morten Rasmussen (napastnik) – duński piłkarz grający na pozycji napastnika, gracz Aarhus GF
 Morten Rasmussen (obrońca) – duński piłkarz] grający na pozycji obrońcy, gracz AC Horsens